Sessner ist der Familienname folgender Personen:
 Heidi Sessner (* 1977), deutsche Duathletin und Triathletin
 Max Sessner (* 1959), deutscher Lyriker
 Roland Sessner (* 1946), deutscher Mathematiker, Hochschullehrer und Politiker (CDU)